Schwabhof ist der Ortsname von

 Schwabhof (Augsburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Augsburg, Bayern
 Schwabhof (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern